Nellen ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Nellen (1910–1982), deutscher Landrat und Ministerialbeamter
 Joop van Nellen (1910–1992), niederländischer Fußballspieler 
 Margret Kiener Nellen (* 1953), Schweizer Politikerin 
 Peter Nellen (1912–1969), deutscher Politiker
 Wolfgang Nellen (* 1949), deutscher Biologe